Nagelfar bzw. Naglfar steht für:

 Naglfar, das Totenschiff in der nordischen Mythologie
 Nagelfar (Band), deutsche Extreme-Metal-Band
 Naglfar (Band), schwedische Melodic-Death-Metal-Band